Девятый сезон мультсериала «Симпсоны» был показан на телеканале «Fox» с 21 сентября 1997 по 17 мая 1998 года.

Сезон получил 3 премии Эмми:
 серия «Trash of the Titans» за «Лучшую анимационную программу (для программ менее одного часа)» в 1998 году;
 Хэнк Азариа — за «Лучшее озвучивание» Апу Нахасапимапетилона;
 Альф Клаузен и Кен Килер за «Лучшие музыку и слова».

Девятый сезон также номинировался на Лучший телесериал премии «Сатурн» и «Лучшее редактирование звука» премии «Golden Reel Awards».

9-й сезон вышел на DVD 19 декабря 2006 (Регион 1), 29 января 2007 (Регион 2) и 21 марта 2007 (Регион 4).

Список серий

Показ в России 
Показ девятого сезона мультсериала в России осуществлялся с 9 октября 1999 по 1 января 2000 года на телеканале REN TV.

Примечания 

09
Телесезоны США 1997 года
Телесезоны США 1998 года